

Patronymie

 Alita Holly (née en 1966), productrice, réalisatrice et monteuse américaine.
 Buddy Holly (1936-1959), chanteur, guitariste et compositeur de rock'n'roll.
 Bob Holly (né en 1963), catcheur américain. 
 Lauren Holly (né en 1963) est une actrice américaine.
 Molly Holly, ancienne catcheuse américaine.
 Steve Holly, dernier batteur des Wings.

Prénoms
Holly Black, écrivain & productrice américaine.
Holly Brook musicien américain.
Holly Brisley, actrice & model australienne.
Holly Beth Vincent, du groupe rock Holly and the Italians.
Holly Blake-Arnstein, du groupe pop de filles Dream.
Holly Cole, chanteuse de country.
Holly Dunn, chanteur de  country.
Holly Fischer, personnage fictif de la série Newport Beach (The O.C.).
Holly Golightly, musicienne anglaise.
Holly Hunter, chanteuse américaine.
Holly Hutchinson, personnage fictif de la série Hollyoaks.
Holly Johnson, peintre & musicien de Frankie Goes to Hollywood.
Holly King, acteur américain.
Holly Madison, Playboy model.
Holly Marie Combs, actrice américaine.
Holly Randall, photographe américaine.
Holly Robinson, personnage de DC Comics.
Holly Robinson Peete, actrice américaine.
Holly Sutton-Scorpio,  personnage fictif de la série Hôpital central.
Holly Valance, chanteuse australienne.
Holly Wellin, actrice porno anglaise.
Holly Woodlawn, acteur model américain.
Holly Short, personnage fictif de la série Artemis Fowl
Holly, ancien contrebassiste de Mad Sin

Arts
Holly, album de Justin Nozuka
Holly, 2005, de Guy Moshe avec Virginie Ledoyen

Villes

Holly, ville du Colorado
Holly, village du Michigan
Holly Hill, ville de Floride
Holly (ou Bouli), une localité du Burkina Faso

Autres
Holly Blue, papillon bleu dit Azuré des nerpruns.

Voir aussi

The Hollies
Hollywood
Ilex (Holly en anglais)

Prénom féminin
Prénom américain
Homonymie de localités aux États-Unis